Matzerath steht für:

 Matzerath, eine Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Matzerath (Erkelenz), einen Ort in Nordrhein-Westfalen

Matzerath ist der Familienname folgender Personen: 
 Christian Matzerath (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Christian Joseph Matzerath (1815–1876), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Dichter
 Horst Matzerath (* 1937), deutscher Historiker
 Josef Matzerath (* 1956), deutscher Historiker
 Otto Matzerath (1914–1963), deutscher Dirigent

Matzerath ist ferner:
 Oskar Matzerath, Hauptfigur des Romans „Die Blechtrommel“